81 tra i giocatori più forti dell'epoca, tra cui il detentore del titolo Stan Smith, boicottarono l'evento a causa della sospensione di Nikola Pilić. Molti partecipanti furono qualificati o lucky losers.

Jan Kodeš ha battuto in finale Alex Metreveli 6-1 9-8 6-3.

Teste di serie
  Ilie Năstase (quarto turno)
  Jan Kodeš (campione)
  Roger Taylor (semifinali)
  Alex Metreveli (finale)
  Owen Davidson (quarto turno)
  Jimmy Connors (quarti di finale)
  Björn Borg (quarti di finale)
  Jürgen Fassbender (quarti di finale)

Teste di serie senza il boicotaggio:
  Stan Smith
  Ilie Năstase
  John Newcombe
  Arthur Ashe
  Ken Rosewall
  Tom Okker
  Marty Riessen
  Roy Emerson
  Tom Gorman
  Cliff Richey
  Adriano Panatta
  Manuel Orantes
  Alex Metreveli
  Bob Lutz
  Jan Kodeš
  Roger Taylor

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1973